Andersen ou Anderssen peut faire référence à :

Patronyme 

 Adolf Anderssen (1809-1879), joueur d'échecs allemand
 Aleksander Fjeld Andersen (1997-), biathlète norvégien
 Alf Andersen (1906-1975), sauteur à ski norvégien
 Alsing Andersen (1893-1962), homme politique danois
 Anders Andersen (1912-2006), homme politique danois
 Anja Andersen (1969-), handballeuse danoise
 Anja Cetti Andersen (1965-), astronome et astrophysicienne danoise
 Arild Andersen (1946-), bassiste norvégien
 Arne Oluf Andersen (1939- ), homme politique danois
 Asbjørn Andersen (1903-1978), acteur et réalisateur danois
 Asbjørn Kragh Andersen (1992-), coureur cycliste danois
 Bent Rold Andersen (1929-2015), homme politique danois
 Bjørg Andersen (1942-), handballeuse norvégienne
 Camilla Andersen (née en 1973), handballeuse danoise
 Carl Andersen (1960-), coureur d'ultra-trails américain
 Chris Andersen (1978-), joueur de basket-ball aux Denver Nuggets
 
 David Andersen (1980-), joueur de basket-ball australien
 Dorothy Hansine Andersen (1901-1963), pédiatre américaine
 Elga Andersen (1935-1994), actrice, chanteuse et productrice allemande
 Else Winther Andersen (1941- ), femme politique danoise ; 
 Eric Andersen (1940-), artiste danois ; 
 Eric Andersen (1943- ), auteur-compositeur-interprète américain ;  
 Espen Andersen (1961-), coureur de combiné nordique norvégien, frère de Geir
 Espen Andersen (1993-), coureur de combiné nordique norvégien
 Frank Andersen (1953-), danseur et maître de ballet danois
 Frederik Andersen (1989-), joueur de hockey sur glace danois
 Frithjof Andersen (1893-1975), lutteur norvégien
 Geir Andersen (1964-), coureur de combiné nordique norvégien
 Gjert Andersen (né en 1947), coureur norvégien du combiné
 Gøsta Esping-Andersen (1947-), économiste et sociologue danois
 Greta Andersen (1927-2023), nageuse danoise
 Gunnar Andersen (1909-1988), sauteur à ski norvégien
 Gunnar Andersen (1890-1968), footballeur norvégien
 Hans Christian Andersen (1805-1875), écrivain danois
 Hans Niels Andersen (1852-1937), homme d'affaires danois
 Harald Andersén (1919-2001), chef de chœur finlandais
 Henrik Andersen (1965-), ancien footballeur danois
 Henry Brask Andersen (1896-1970), coureur cycliste sur piste danois
 Idar Andersen (1999-), coureur cycliste norvégien
 Inger Andersen (1958-), économiste et écologiste danoise
 Joachim Andersen (1847-1909), flutiste, compositeur et chef d'orchestre danois
 Johannes Andersen (1943-), astronome danois
 Jonas Andersen (1981-), joueur de hockey sur glace norvégien
 Julie Brochorst Andersen (1993-), actrice danoise
 Jytte Andersen (1942- ), femme politique danoise
 Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen dite MØ (1988-), chanteuse danoise ; 
 K. B. Andersen (1914-1984), homme politique danois ; 
 Kim Andersen (1958-), coureur cycliste danois ; 
 Kirsti Andersen (née en 1941), historienne danoise des mathématiques ;
 Kjerstin Andersen (1958-), handballeuse norvégienne
 Knud Andersen (1867-1918), zoologiste danois
 Kristine Andersen (1976-), handballeuse danoise
 Kurt Andersen (1898-2003), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et Brigadegeneral dans la Bundesgrenzschutz.
 Lale Andersen (1905-1972), chanteuse et comédienne allemande
 Linda Andersen (1969-), skipper norvégienne
 Lorette Andersen, conteuse québécoise ;
 
 Magnus Kofod Andersen (1999-), footballeur danois
 Marguerite Andersen (1924-2022), romancière, essayiste et poète canadienne
 Marilyne Andersen (1974-), universitaire suisse
 Martin Andersen Nexø (1869-1954), écrivain danois
 Mette Andersen (1971-), coureuse cycliste danoise
 Morten Andersen (1960-), joueur danois de football américain
 Ove Andersen (1899-1967), coureur de fond finlandais
 Peter Riis Andersen (né en 1980), coureur cycliste danois
 Poul Nyboe Andersen (1913-2004), homme politique danois
 Reidar Andersen (1911-1991), sauteur à ski norvégien
 Sophie Hæstorp Andersen (1974-), femme politique danoise
 Søren Kragh Andersen (1994-), coureur cycliste danois.
 Stephan Andersen (1981-), footballeur danois
 Stine Andersen (1993-), handballeuse danoise
 Sverre Andersen (1936-2016), joueur puis entraîneur norvégien
 Teresa Andersen (1953-), nageuse synchronisée américaine
 Thomas Rune Andersen (1976-), guitariste norvégien
 Trond Andersen (1975-), footballeur norvégien
 Uell Stanley Andersen (1917-1986), écrivain américain
 Vilhelm Andersen (1864-1953), auteur, historien littéraire et intellectuel danois
 Yvonne Herløv Andersen (1942-), femme politique danoise

Pseudonyme 

 Elisabeth Andersen (1920-2018), actrice néerlandaise

Divers 
 Andersen éditions, association éditoriale basée à Strasbourg.
 Andersen, firme d'audit aujourd'hui disparue (ex Arthur Andersen)
 Andersen Consulting, ancien nom d'Accenture, cabinet de conseil généraliste d'origine américaine
 Le syndrome d'Andersen-Tawil en médecine
 Andersen, revue mensuelle italienne et prix de litterature jeunesse
 Andersen Air Force Base, base de l'United States Air Force
 Projet Andersen, pièce de théâtre écrite par Robert Lepage
 Andersen shopper manufaktur, marque familiale allemande produisant depuis 1958 des sacs à provisions à roulettes (pouvant être remorqués à vélo)
 Andersen, entreprise danoise produisant des winches pour la marine à voile

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien